Sindanggalih (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Sindanggalih (Karangpawitan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing